O Al-Hilal Al-Sahili é um clube de futebol com sede em Al Hudaydah, Iêmen. A equipe compete no Campeonato Iemenita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1971.

Títulos 

  Campeonato Iemenita: 2 (2008 e 2009)
  Copa do Presidente: 2 (2005 e 2008)
  Copa 26 de Setembro: 1 (2003)

Ligações externas 
 [ Sítio oficial]

Clubes de futebol do Iêmen
Clubes de futebol fundados em 1971